Артем Юрьевич Голик (род. 14 февраля 1991 года) — российский боец, серебряный призер чемпионата Европы по тайскому боксу 2013, Обладатель Кубка России по тайскому боксу 2013, Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Артем Голик родился 14 февраля 1991 года в городе Москва. Тайский боксом начался заниматься в 2008 году в городе Москва, в клубе «Комбат» под руководством Насонова Романа Александровича.  

Артем является первым в Московской области Мастером Спорта Международного Класса по тайскому боксу среди мужчин

Спортивные достижения 

  — Мастер спорта России международного класса
  Чемпионат Европы по тайскому боксу 2013, Лиссабон — ;
  Кубок России по тайскому боксу 2013, Иркутск — ;

Примечания 

Бойцы муай-тай из России